Ghostwriter steht für: 

 Ghostwriter, ein Autor, der im Namen und Auftrag einer anderen Person schreibt
 Der Ghostwriter, Politthriller von Regisseur Roman Polański
 Der Ghost Writer, Roman des amerikanischen Schriftstellers Philip Roth
 Ghostwriter (Serie), Fernsehserie produziert von Apple für Apple TV+
 Eine Crackinggruppe, siehe Ghostwriter (Cyberthreat)